Yves steht für:

 Yves (Vorname), männlicher Vorname
 Yves (Charente-Maritime), Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Yves von Chartres (um 1040–1115), französischer Kirchenreformer und Bischof von Chartres, siehe Ivo von Chartres
 Yves Helory (1253–1303), bretonischer Priester, siehe Ivo Hélory

Yves ist der Familienname folgender Personen:
 Édouard Yves (* 1907), belgischer Fechter

Siehe auch:
 St. Yves
 Groupe Yves Rocher, Unternehmensgruppe
 Ives
 Ivo, männlicher Vorname